Patrick Twumasi, né le  à Obuasi, est un footballeur international ghanéen. Il évolue au poste d'ailier au sein du club allemand de Hanovre 96.

Biographie 
Après avoir été prêté au FK Astana, Patrick Twumasi s'engage définitivement avec cette équipe pour la saison 2015.

Très en vue avec Astana lors de la saison 2017-2018, Patrick Twumasi est recruté par le Deportivo Alavés le  pour un contrat de quatre ans et contre 3 millions d'euros.

Statistiques

Palmarès 
  FK Astana
 Champion du Kazakhstan en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2016.
 Vainqueur de la Supercoupe du Kazakhstan en 2015 et 2018.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ghanéen
Joueur du FK Astana
Joueur de l'Amkar Perm
Joueur du Deportivo Alavés
Joueur du Gaziantep FK
Joueur du Hanovre 96
Joueur du Maccabi Netanya
Naissance en mai 1994
Naissance au Ghana